Molinaro est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne (par ordre alphabétique) :
 Al Molinaro (1919-2015), acteur américain ;
 Cristian Molinaro (né en 1983), footballeur italien ;
 Édouard Molinaro (1928-2013), réalisateur et scénariste français ;
 Melissa Molinaro (née en 1982), actrice et chanteuse canadienne ;
 Simone Molinaro (1565-1615), compositeur, éditeur de musique et luthiste italien.